Danmark deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten, och har varit med vid varje olympiskt sommarspel med undantag från 1904. Danmark har dessutom deltagit vid flera olympiska vinterspel sedan 1948, och varje sedan 1988.

Danska idrottare har totalt erövrat 206 medaljer, med segling som den mest framgångsrika sporten. Danmark har en enda medalj från olympiska vinterspelen, nämligen en i curling vid olympiska vinterspelen 1998.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsporter

Medaljer efter vintersporter